«Дорога никуда»:
 Дорога никуда — роман А. Грина (1930).
 Дорога никуда — фильм по роману (1992).

См. также 
 Дорога в никуда
 Шоссе в никуда
 Мост в никуда